

Cinéma 
 The Good Doctor (El Viejo doctor), film argentin de Mario Soffici (1939)
 The Good Doctor, film américain de Lance Daly (2011)

Télévision 
 Good Doctor, série médicale sud-coréenne de 2013 
 Good Doctor, série médicale américaine de 2017, basée sur la série sud-coréenne de 2013 du même nom
 The Good Doctor, épisode de New York, section criminelle 
 The Good Doctor, onzième épisode de la série de 2005 Close to Home
 Good Doctor (publicité), une publicité pour Stella Artois

Livres 
 The Good Doctors, ouvrage documentaire de l'historien Jean Dittmer (2009)
 The Good Doctor, roman de Damon Galgut (2003)

Autres 
 The Good Doctor, pièce de théâtre de Neil Simon (1973)